José Santiago Cañizares Ruiz () este un fost fotbalist internațional spaniol care evolua pe poziția de portar.

După o perioadă la Real Madrid, în care era mai mult rezervă, el și-a încheiat activitatea la Valencia, pentru care a jucat în 416 meciuri oficiale pe durata unei decade întregi.

La vremea sa, el era considerat unul din cei mai buni portari din lume. Până la Euro 2004 – el a reprezentat  la trei Campionate Mondiale și tot atâtea Campionate Europene. Legendarul portar Peter Schmeichel spunea că în viziunea sa ″Cañizares este cel mai bun portar de fotbal din lume″.

Palmares

Club
Real Madrid
Liga Campionilor UEFA: 1997–98
La Liga: 1988-1989, 1994–95, 1996–97
Copa del Rey: 1988–89
Supercopa de España: 1988, 1997

Valencia
Liga Campionilor UEFA: 
Finalist: 1999–2000, 2000–01
Cupa UEFA: 2003–04
Supercupa Europei: 2004
Cupa UEFA Intertoto: 1998
La Liga: 2001–02, 2003–04
Copa del Rey: 1998–99, 2007–08
Supercopa de España: 1999 
Finalist: 2002, 2004

Națională
Spania U16
1986

Spania U23
Jocurile Olimpice: 1992

Individual
Trofeul Zamora: 1992–93 (shared), 2000–01, 2001–02, 2003–04

Statistici de club

Referințe

Legături externe
BDFutbol profile
National team data

CiberChe biography and stats  
Celta de Vigo biography 

Nașteri în 1969
Nașteri pe 18 decembrie
Oameni din Madrid
Spanioli în viață
Fotbaliști spanioli
Fotbaliști internaționali spanioli
Portari de fotbal
Fotbaliști ai Real Madrid CF
Fotbaliști ai RC Celta de Vigo
Fotbaliști ai cluburilor din Spania
Fotbaliști ai Valencia CF
Medaliați olimpici spanioli
Medaliați olimpici cu aur spanioli
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 1992